Le mot circularisation peut désigner :
 une circularisation orbitale, en astronomie,
 une circularisation, en matière d'audit d'entreprise.